Feed, mot anglais pour nourrir, peut faire référence à :
 Feed, un film de Brett Leonard avec Jack Thompson (Richard) ;
 Feed, un film de Tommy Bertelsen avec Troian Bellisario et Tom Felton ;
 Feed, le guitariste de Sliimy ;
 Feed, un roman de Mira Grant paru en 2010 ;
 Feed, un roman de M. T. Anderson paru en français sous le titre Interface, gagnant du Los Angeles Times Book Prize ;
 en informatique, le feed est un anglicisme qui désigne un flux de données
 RSS feed ;
 Linux Feed Reader ;
 Feed lots ;
 Feeding ;
 Feeder, un groupe de rock indépendant formé à Londres ;
 Feeder, une ligne électrique permettant de maintenir une continuité électrique ;
 Feeder (jargon), un joueur qui meurt à répétition ; dans les jeux vidéo, on peut "nourrir" un joueur ou une équipe adverse en mourant de façon répétée (dans une partie d'un jeu vidéo dont la mort donne des avantages à l'équipe adverse, comme des ressources par exemple), créant ainsi un déséquilibre entre les équipes trop difficile à combler ;
 Feed., une société française travaillant dans le secteur de l'agroalimentaire et qui commercialise des repas à boire ou en barres.